Од 1996. године Бахамска острва су подељена на 31 округ са властитим системом локалне администрације и острвом Њу Провиденс, које је под директно контролом од стране централне владе. Раније, држава је била подељена на 23 дистрикта (), који су 1996. преименовани у округе, а 1999 њима су придодана 8 нових области.

Референце